Фёдоровское (изначально Федорово) — деревня в Пушкинском районе Московской области, неподалёку от города Красноармейска. Расстояние от города до деревни примерно 5 километров. Население —  чел. ().

Рядом с деревней (с западной стороны) проходит ветка Ярославского направления Московской железной дороги Софрино — Красноармейск. Станция носит название «Фёдоровское».

На противоположной стороне деревни — дорога, ведущая в одну сторону в село Путилово и далее в Красноармейск. В другую сторону — в село Барково и деревню Михайловское. Через деревню проходит дорога на дачные посёлки Маяк и Горизонт.

История 
В XIV веке деревня Федорово принадлежала сыну Никиты Рахманова (владелец села Нефедьевское), Александру Никитичу. Название впервые упомянуто в отводной грамоте «Александра Никитина сына Рахманова» в 1392—1427 гг.

Транспорт 
 43 (Красноармейск — Михайловское).

Инфраструктура 
В деревне есть магазин самообслуживания.

Кроме этого предполагается организация в деревне централизованного газоснабжения.

Ранее мимо деревни проходила линия УЖД.

В полутора километрах к северо-западу от платформы Фёдоровское начинается т. н. лыжня Мечтателей, проходящая по исключительно живописной местности до пл. Калистово (сев.). В настоящее время она является участком армейской спортивной лыжни Фрязино — Калистово.

Население

Примечания 

Населённые пункты Пушкинского городского округа